Lucien Brouillard peut faire référence à:
 Lucien Brouillard (1911 - 1984), un boxeur canadien.
 Lucien Brouillard, un film réalisé par Bruno Carrière en 1983.